Caubous, commune française de la Haute-Garonne
 Caubous, commune française des Hautes-Pyrénées